A Supertaça Cândido de Oliveira relativa à época 1999-2000 foi a 22ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira.

O troféu foi disputado entre o Sporting vencedor da Primeira Liga e o Futebol Clube do Porto vencedor da Taça de Portugal.

Foi a última edição em que a discussão do título se fazia a duas mãos, ou três, caso a soma do resultado das duas primeiras fosse o empate. Situação que se verificou nesta edição. Na primeira mão, jogada no Estádio das Antas, o jogo ficou empatado, com um golo para cada uma das equipas. O jogo relativo à segunda mão, realizado no Estádio José Alvalade, ficou empatado a 0. Assim, dado o empate, um terceiro jogo foi disputado em estádio neutro (Estádio Municipal de Coimbra), que o Sporting venceu por um golo, contra zero do Porto.

Finais

1ª mão

2ª Mão

Finalíssima

Campeão

Ver também
Supertaça Cândido de Oliveira

Ligações externas
FPF-Supertaça-JOGOS E RESULTADOS
Ficha técnica

Supertaça Cândido de Oliveira
Futebol de 2000 em Portugal
Partidas do Futebol Clube do Porto
Partidas do Sporting Clube de Portugal